A 2018-as TCR Európa-kupa francia nagydíj volt a 2018-as TCR Európa-kupa első fordulója. 2018. május 5-én rendezték meg a Circuit Paul Ricard-on, Le Castellet-ben.

Időmérő 
Az időmérő 2018. május 5-én került megrendezésre. Dušan Borković végzett az élen a Target Competition színeiben 2:13.781-gyel. A második helyen egy Cupra TCR zárt, amelyet a PCR Sport készített fel a spanyol Mikel Azcona számára, ő 444 ezreddel kapott ki a szerbtől. A legjobb magyar Nagy Dániel lett a M1RA Hyundai-jal, ő 483 ezredet kapott Borkovicstól.

Első futam 
Az első futamot 2018. május 5.-én tartották. A rajtnál az első rajtkockából Dušan Borković jól rajtolt el, és az első kanyartól kezdve vezetett, Nagy Dániel pedig a második helyre jött fel Mikel Azcona elé. A másik M1RA-s autó mindeközben megpörgött ugyanebben kanyarban a Hyundai-jal, így Francisco Mora hamar a mezőny végére került.

Az első három helyezett hamar kisebb előnyre tett szerz, míg utánuk Stian Paulsen védekezett Cuprájával az őt Hondával támadó Josh Files ellen. A következő csoport élén Jean-Karl Vernay állt a WRT Audijával, őt három Hyundai versenyző, Kris Richard, Reece Barr és Igor Sztefanovszki követte. Paulsen az ötödik körben szélesre vett egy kanyart a harmadik szektorban, így elvesztette pozícióját.

Ezt követően látványos harc kezdődött a többi versenyző között, miközben Vernay láthatóan küzdött az RS 3 LMS-sel. A francia is lecsúszott az ideális ívről, miközben védekezett Richard ellen, akinek sikerült is megelőznie, de Files szorosan követte.

Két körrel a vége előtt a pozíció harc a Hyundai és a Honda között egy ütközést eredményezett, így Files kicsit el tudott lépni, miközben Richard és Barr leszakadt. Előbbi megpördült és a 12. helyig esett vissza.

Az első három kimaradt az intenzív csatákból, Borkovic magabiztosan nyert, a márkatársa Nagy Dániel előtt, illetve a Cuprával versenyző Azcona előtt.

Második futam 
A második futamot 2018. május 6-án tartották. A fordított rajtrács értelmében az első rajtkockából Jens Reno Møller indulhatott, a másodikból pedig a M1RA versenyzője Francisco Mora. Az első verseny győztese Dušan Borković a 10. helyről indult, Nagy Dániel pedig a nyolcadikról. A versenykörülményeket esősnek nyilvánították, ennek ellenére mindenki száraz abroncsokkal rajtolt el –  emiatt több megforgás és kiesés is történt, Igor Sztefanovszki balesete után biztonsági autót is elrendeltek, majd megállították a futamot. Az első helyért nagy verseny alakult ki a futam végére az első öt versenyző között, a versenyt végül Dušan Borković nyerte, miután az utolsó körben megelőzte Jean-Karl Vernay-t, a harmadik pozícióba Nagy Dániel zárkózott fel, mögötte csapattársa Francisco Mora végzett, míg az ötödik Mikel Azcona lett. Tassi Attila a 17. helyről indulva a 6. 
lett a Hondával, megfutva a verseny leggyorsabb körét is, míg Jedlóczky Márk a 11. lett.

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos eredmények

2018 a motorsportban